Le nom de HMS Chesapeake a été porté par deux navires de la Royal Navy :

 la , une frégate de 38 canons lancée en 1799 comme USS Chesapeake, capturée en 1813 par la Royal Navy puis détruite en 1820 ;
 la , une frégate de 51 canons lancée en 1855 et détruite en 1867.

Voir aussi 
 

Chesapeake